«Pain» — четвертий студійний альбом американського рок-гурту The Letter Black. В США альбом вийшов 26 травня 2017.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми The Letter Black
Альбоми EMP Label Group
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року